Les Trois Rivières kan syfta på:

Guadeloupe 

 Trois-Rivières, Guadeloupe, ort,

Haiti 

 Les Trois Rivières (vattendrag i Haiti),